Кузнецовский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Кузнецовский сельсовет — в Курьинском районе Алтайского края.
 Кузнецовский сельсовет — в Магдагачинском районе Амурской области.
 Кузнецовский сельсовет — в Чкаловском районе Нижегородской области.
 Кузнецовский сельсовет — в Баганском районе Новосибирской области.

упразднённые
 Кузнецовский сельсовет — в Дмитровском районе Московской области (до 1939)
 Кузнецовский сельсовет — в Павлово-Посадском (1929—1959, 1965—1994) и Ногинском (1959—1962) районах Московской области
 Кузнецовский сельсовет — в Ашитковском (1929—1930), Раменском (1930—1959, 1960—1963, 1965—1994) и Люберецком (1959—1960, 1963—1965) районах Московской области